ТФИ — многозначная аббревиатура:
 ТФИ — Ташкентский финансовый институт
 ТФИ — территориальный фонд информации
 ТФИ — техника фолликулярной изоляции
 ТФИ — тренажёр физкультурный имитатор

См. также 
  — аббревиатура латиницей